Il doppio del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Canè e Simone Colombo che hanno battuto in finale Jordi Arrese e Alberto Tous 7–5, 6–4

Teste di serie 

 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (semifinali)
 John Alexander /  Claudio Panatta (quarti di finale)

 Alexandre Hocevar /  Marcos Hocevar (quarti di finale)
 Paolo Canè /  Simone Colombo (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1985